Kira Walkenhorst (née en 1990), joueuse allemande de beach-volley et de volley-ball
Pia Walkenhorst (née en 1993), joueuse allemande de volley-ball.